У́лица Каля́ева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о российском революционере-террористе Иване Платоновиче Каляеве (1877—1905).

Россия 
 Улица Каляева — улица в Вичуге.
 Улица Каляева — улица во Владивостоке.
 Улица Каляева — улица в Воронеже.
Улица Каляева — улица в Кашире
 Улица Каляева — улица в Кинешме.
 Улица Каляева и проезд Каляева — улицы в Краснодаре.
 Проезд Каляева — проезд в Наро-Фоминске.
 Улица Каляева — улица в Новочеркасске.
 Улица Каляева, переулок Каляева и проезд Каляева — улицы в Павловском Посаде.
 Улица Каляева — улица в Пензе.
 Улица Каляева — улица в Перми.
 Улица Каляева — улица в Рославле.
 Улица Каляева — улица в Рыбинске, поселок комбикормового завода
 1-я Каляевская и 2-я Каляевская — улицы в Сергиевом Посаде (прежнее название — улица Гефсиманская).
 Улица Каляева — улица в Серове.
 Улица Каляева — улица в Соколе.
 Улица Каляева — улица в Тарусе.
 Улица Каляева — улица в Туле.
Каляевская — улица в г. Гусь-Хрустальном (прежнее название — улица Муромская, она же Сергиевская).

Переименованные:
 Улица Каляева — прежнее (1921—1998) название Опалихинской улицы в Екатеринбурге.
 Улица Каляева — прежнее (1919—1993) название Симеоновской улицы в Твери.
 Каляевская улица — прежнее (1924—1992) название Долгоруковской улицы в Москве.
 Улица Каляева — прежнее (до середины 1990-х гг.) название улицы Маршала Жукова в Наро-Фоминске.
 Улица Каляева — прежнее название Семинарской улицы в Рязани.
 Улица Каляева — прежнее (1923—1991) название Захарьевской улицы в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Каляева — прежнее название улицы Симиренковской () в городе Днепре.